Presidente Juscelino può riferirsi a diverse località: 

 Presidente Juscelino (Maranhão), municipio brasiliano dello Stato del Maranhão
 Presidente Juscelino (Minas Gerais), municipio brasiliano dello Stato di Minas Gerais
 Presidente Juscelino, vecchio nome del comune di Serra Caiada del Rio Grande do Norte, in Brasile.